Gloreugenia hedleyi är en snäckart som först beskrevs av Fulton 1907.  Gloreugenia hedleyi ingår i släktet Gloreugenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hedleyi